Scat – Forma di canto jazz
SCAT – Casa automobilistica
Scat – Pratica sessuale
Scat – Gruppo indie-rock torinese
S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team – videogioco del 1990
PLL Scat Aircompany – Compagnia aerea del Kazakistan